Il singolare del torneo di tennis China TCL Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bjorn Rehnquist che ha battuto in finale Danai Udomchoke 2-6, 7-64, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Guccione (semifinali)
 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Alun Jones (primo turno)
 Robert Smeets (secondo turno)

 Danai Udomchoke (finale)
 Harel Levy (secondo turno)
 David Guez (semifinali)
 Gō Soeda (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China TCL Challenger 2008